

Населені пункти та їхні частини
 Подґає — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Подґає — село в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґає — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґає — село в гміні Оконек Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Подґає — частина міста Нова Руда в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Подґає — частина міста Суховоля в Сокульському повіті Підляського воєводства
 Подґає — частина села Пожарув у гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Подґає — частина села Малькув у гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Подґає — частина села Полекарциці в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Подґає — частина села Камениця в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Подґає — частина села Вроцимовиці в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Подґає — частина села Вавженьчиці в гміні Іґоломія-Вавженьчице Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подґає — частина села Ґрушув у гміні Палечниця Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Подґає — частина села Ленкавиця в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подґає — частина села Целіни в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подґає — частина села Міхаловіце в гміні Міхаловіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подґає — частина села Ґолишин у гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Подґає — частина села Качковиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґає — частина села Зиславиці в гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґає — частина села Сендзішовиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґає — частина села Поліхно в гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґає — частина села Жеменовиці в гміні Опатовець Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґає — частина села Санциґнюв у гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґає — частина села Крулевиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґає — частина села Мсцюв у гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґає — частина села Щитники в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґає — частина села Закшув у гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґає — частина села Дембяни в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґає — осада в гміні Ожарув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки